Na svijetu postoji 981 mjesto svjetske baštine zaštićeno od UNESCO-a, a rečena mjesta nalaze se u 160 različitih država. 759 je mjesta kulturne baštine, 193 prirodne i 29 mješovite. Države su raspoređene u pet geografskih zona: Afriku, arapske države, Aziju i Pacifik, Europu i Sjevernu Ameriku te Latinsku Ameriku i Karibe. Najviše zaštićenih mjesta ima Italija (49). Hrvatska je po sveukupnom broju zaštićenih mjesta 37., a po broju mjesta kulturne baštine 34. na svijetu.

Tablica svjetske baštine

Bilješke

Izvori 

Svjetska baština